KFOX est un indicatif de station pouvant faire référence à :
 , station de télévision américaine basée à El Paso, au Texas, et affiliée au réseau de télévision FOX ;
 , station de radio américaine de langue coréenne basée à Torrance, en Californie.